Fallicambarus är ett släkte av kräftdjur. Fallicambarus ingår i familjen Cambaridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Tiofotade kräftdjur
Fallicambarus